Вы́дувере () — название деревень в Эстонии:
 Выдувере — деревня в волости Йыгева уезда Йыгевамаа.
 Выдувере — деревня в волости Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа.